Inspirations - film documentario del 1997 diretto da Michael Apted
Inspirations - album dei Saxon del 2021